Faugères est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Faugères (Ardèche), commune française du département de l'Ardèche, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Faugères (Hérault), commune française du département de l'Hérault, en région Occitanie ;
 Faugères (AOC) est un vin d'Appellation d'origine contrôlée cultivé sur les collines de l'Hérault à  au nord-ouest de Béziers.

Patronyme 
 Claude Faugères (1745-1825), substitut du procureur de Louis XVI.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France